Блаженный:

 Блаженный — эпитет, прилагаемый к христианским подвижникам.
 Блаженный, Вениамин Михайлович (1921—1999) — русский поэт.

См. также